Al 11 - lea Campionat African de Volei Feminin a avut loc în perioada 16-23 august 2003 la Nairobi (Kenya) cu participarea a 8 echipe naționale. Titlul de campionat pentru a treia oară în istoria sa a fost câștigat de echipa națională egipteană .

Echipe participante 
Algeria, Egipt, Camerun, Kenya, RD Congo, Seychelles, Senegal, Tunisia .

Sistemul campionatului 
Cele 8 echipe participante în faza preliminară sunt împărțite în două grupe. Primele două echipe din fiecare grupă se califică în semifinalele play-off-ului, iar pentru stabilirea medaliaților din campionat se folosește sistemul eliminatoriu. Locurile finale 5-6 și 7-8 sunt disputate de echipele clasate pe locurile 3 și, respectiv, 4.

Etapa preliminară

Grupa A 

 16 august : Egipt 3-0 Tunisia (29:27, 25:18, 25:21); Kenya - RD Congo 3: 0 (25: 9, 25:13, 25:15).
 17 august : Tunisia 3-0 RD Congo (25:16, 25:22, 25:10) Egipt - Kenya 3: 2 (25:15, 27:25, 12:25, 23:25, 16:14).
 18 august : Egipt 3-0 RD Congo (25:21, 25:16, 25:11) Kenya - Tunisia 3: 0 (25:17, 25:20, 25:23).

Grupa B 

 16 august : Algeria 3-0 Senegal (27:25, 25:16, 25:10) Camerun - Seychelles 3: 0 (25:13, 25:18, 25:20).
 17 august : Algeria - Seychelles 3: 1 (25:18, 25:18, 19:25, 25:19); Camerun - Senegal 3: 1 (25:22, 22:25, 25:23, 25:19).
 18 august : Camerun - Algeria 3: 1 (25:16, 25:20, 21:25, 25:18); Seychelles - Senegal 3: 0 (25:22, 25:19, 25:13).

Meci pentru locul 7 
20 august

 RD Congo - Senegal 3:2 (28:26, 25:22, 33:35, 18:25, 15:12)

Meci pentru locul 5 
20 august

 Tunisia - Seychelles 3:0 (26:24, 25:18, 30:28)

Play-off

Semi finala 
20 august

 Egipt - Algeria 3:2 (21:25, 25:19, 25:18, 18:25, 15:10)
 Kenya - Camerun 3:0 (25:12, 25:17, 25:21)

Meci pentru locul 3 
22 august

 Camerun - Algeria 3:1 (25:22, 25:16, 20:25, 25:20)

Finala 
23 august

 Egipt - Kenya 3:1 (25:19, 22:25, 29:27, 25:19)

Rezultate

Poziția echipelor

Premii individuale 

 MVP: Тахани Тосон (Egipt)
 Лучшая нападающая: Доркас Ндасаба (Kenya)
 Лучшая блокирующая: Лидия Улму (Algeria)
 Лучшая на подаче: Арбия Рафрафи (Tunisia)
 Лучшая в защите: Сара Али (Egipt)
 Лучшая связующая: Роз Беленг (Camerun)
 Лучшая на приёме: Мерси Визутила (Kenya)
 Самая результативная: Тахани Тосон (Egipt)

Legături externe 

 Arhiva rezultatelor voleiului
 Al 14-lea Campionat African de Volei Feminin pe CAVB

2003 în volei
Campionatele Africii la volei feminin
Competiții de volei